

Classificació general

Partits

Resultats 
 Lliga de Campions: València CF, FC Barcelona
 Qualificació de la Lliga de Campions: Deportivo, Reial Madrid
 Copa de la UEFA: Sevilla FC, Athletic de Bilbao i Reial Saragossa
 Descensos: Reial Valladolid, Celta de Vigo, Reial Múrcia
 Ascensos: Llevant UE, Getafe CF, Numancia

Màxims golejadors

Trofeu Zamora 

2003
Competicions futbolístiques del 2003
Competicions futbolístiques del 2004